est la formule brute de plusieurs isomères.

 prochloraze, numéro CAS 
 4-chloro-2-(2-chloro-2-méthylbutyl)-5-[(6-chloro-3-pyridinyl)méthoxy]-3(2H)-pyridazinone, numéro CAS 
 N-[2,2,2-trichloro-1-(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)éthyl]-propanamide, numéro CAS 
 N-[2,2,2-trichloro-1-(3-éthyl-4,5-dihydro-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)éthyl]-acétamide, numéro CAS 
 1-[3,3-diméthyl-2-[(2,4,6-trichlorophénoxy)méthoxy]-1-butényl]-1H-1,2,4-triazole, numéro CAS 
 3-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-1-(2,4,6-trichlorophényl)-2,5-pyrrolidinedione, numéro CAS